Lanman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rockwell Lanman (1850–1941), US-amerikanischer Indologe
 James Lanman (1767–1841), US-amerikanischer Politiker
 William K. Lanman (1904–2001), US-amerikanischer Soldat